La Creatures Incorporated è una consociata giapponese della Nintendo. È una delle tre aziende che detiene il copyright sui prodotti della linea Pokémon.

Fondata nel marzo del 1989 con il nome di Ape Inc., assume il nome attuale a partire dall'8 novembre 1995.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aziende giapponesi di videogiochi